Каликинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Каликинская волость (Чухломский уезд) — в составе Костромской губернии, Чухломский уезд
 Каликинская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии, Оренбургский уезд
 Каликинская волость (Лебедянский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Лебедянский уезд